Каракорум — гірська система в Азії (між Паміром, Тибетом, Гімалаями та Гіндукушем). Одна з найвищих у світі, її вершина К2 (8611 м) — друга за висотою на Землі після Джомолунгми.
 Каракорум — залишки міста у Монголії, за 380 км на захід від Улан-Батора. Колишня столиця Монгольської імперії, нині — об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО.
 Каракорум-Алтайський округ — короткотривала держава, попередник Республіки Алтай.